Noorderplassen (meer) - meer bij Almere
 Noorderplassen (Almere) - wijk in Almere, grenzend aan bovenstaand meer